

События 
 Консулы Квинт Фабий Максим Гургит (2-й раз) (патриций) и Гай Генуций Клепсина (плебей).
 Победы римлян над самнитами и луканами. Захват Кротона и Локр. Фабриций удостоен триумфа.
 Восстания в сицилийских городах против Пирра. В Сицилии высаживается карфагенская армия. В руках Пирра остаются лишь Сиракузы. Самниты и тарентийцы просят Пирра о помощи.
 Антигон окончательно утвердил свою власть в Македонии.
 Осада Лилибея (276 до н. э.).
 Морское сражение между карфагенским и эпирским флотами под названием Бой в Мессинском проливе.

Родились 
 Эратосфен Киренский (ум. 193), греческий математик, астроном, географ, филолог и поэт.
 Евфорион (поэт) — древнегреческий поэт и прозаик III века до н. э.

Скончались 
 Зипойт Вифин — правитель части Вифинии.

См. также

Примечания